Monumento

Localidades
Monument (Colorado)
Monument (Oregon)
Monument (Pensilvânia)
Ou ainda:
Monument Valley

Outros
Monument Records

Desambiguação